Isabel z Braganzy (1514 – 16. září 1576) se narodila do dynastie Braganza jako dcera Jakuba z Braganzy (synovec Manuela I. Portugalského) a Leonor Pérez de Guzmán.

Manželství 
Isabel se v roce 1537 provdala za Eduarda Portugalského, syna krále Manuela I. a Marie Aragonské. Isabel se usadila ve vévodství Guimarães, které patřilo jejímu bratrovi Teodósiovi. Po svatbě se stal Eduard 4. vévodou z Guimarães.

Isabelina mladší dcera Kateřina se stala vévodkyní z Braganzy a vznesla nárok na portugalský trůn. Stala se i s manželem důležitou součástí následnické krize.

Potomci 
Isabel měla s Eduardem tři děti:
 Marie z Guimarães (1538–1577);
 ⚭ 1565 Alessandro Farnese (1545–1592); vévoda z Parmy
 Kateřina z Guimarães (1540–1614);
 ⚭ Jan I. z Braganzy (1543–1583); šestý vévoda z Braganzy
 Eduard Portugalský, 5. vévoda z Guimarães (1541–1576); neoženil se a neměl potomky

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1514
Úmrtí 16. září
Úmrtí v roce 1576
Braganzové
Portugalské vévodkyně
Ženy